OLVIA, Ольга Баландюх (Ольвія, справжнє ім'я Ольга Ярославівна Баландюх) — українська співачка, художниця, модель.
 Ярослав Баландюх, Баландюх Ярослав Андрійович — український живописець та художник-монументаліст.